— центральный город Японии, административный центр префектуры Коти. Расположен на острове Сикоку.

История 

Первоначально в долине реки, где сейчас расположен город, была основана крепость Коти. Она служила резиденцией для правителей провинции. Однако фактически город был основан лишь 1 апреля 1889 года. В 1904 году в Коти провели трамвайную линию, а в 1951 году Коти был включён в национальную железнодорожную систему. 1 апреля 1998 года Коти был избран первым центральным городом в Сикоку.

Важное место занимает сельское хозяйство и рыболовство. За исключением деревообрабатывающей промышленности и производства бумаги, промышленность развита плохо.

Города-побратимы 
  Фресно, США;
  Уху, КНР;
  Китами, Япония;
  Сурабая, Индонезия.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Города префектуры Коти
Центральные города Японии
Административные центры префектур Японии